Malla, comune boliviano del dipartimento di La Paz
Malla, mahajanapadas dell'antica India
Malla, dinastia nepalese tra il XII e il XVIII secolo
Malla, comune spagnolo della Catalogna